Ирмис (устар. Ирмеза) — река в России, протекает по Ильинскому району Ивановской области. Устье реки находится по левому берегу реки Сахта.

Исток — болотистая местность западнее села Алексеевского.

Вдоль русла реки расположены населённые пункты (от устья к истоку): села Пенья, Алексеевское, Фрольцево.

Система водного объекта: Сахта → Ухтома → Нерль → Клязьма → Ока → Волга → Каспийское море.

Примечания 

Бассейн Ухтомы (притока Нерли)
Реки Ильинского района Ивановской области